L'espressione sistema eptavocalico (7 suoni vocalici) può indicare:

 il sistema eptavocalico italiano
 il sistema eptavocalico del latino parlato tardo